La tormenta tropical Arlene (designación NHC: 01L) fue el primer ciclón tropical nombrada de la Temporada de huracanes en el Atlántico de 2017. Arlene es considerado como el sexto ciclón tropical que se formó en el mes de abril, después de Ana en 2003.

Historia meteorológica 

A mediados de abril, un frente frío se extendía a través del Océano Atlántico. Un ciclón extratropical formado a lo largo de este frente antes del 15 de abril y al suroeste de las Azores (un ejemplo de un corte de baja). El sistema inicialmente no se organizó, sin embargo, para el 17 de abril, la convocación esporádica estaba empezando a producirse en y alrededor de la circulación; Sin embargo, la falta de convección suficiente prevenía la clasificación.

Convección encerado y menguado unas cuantas veces antes de que se organizó significativamente en las primeras horas de la mañana del 19 de abril, Sólo un pequeño aumento en la organización se mantuvo hasta que podría ser clasificado. Después de una característica de bandas curvas envuelto alrededor del centro definido, el Centro Nacional de Huracanes (CNH) actualizó la baja a la depresión subtropical Uno a las 15:00UTC ese día. Poco cambio en la fuerza se produjo durante el día, ni se forzaba debido a otro gran sistema que se acercaba a la depresión, aunque el campo de viento se había contraído ligeramente. La tarde del 20 de abril la depresión se convierte como la tormenta tropical que lleva el nombre de Arlene

Preparaciones

Impacto 
Arlene se mantuvo siempre sobre mar abierto y nunca representó una amenaza a tierra.

Récords 
Cuando se formó el 19 de abril, Arlene es considerado como el sexto ciclón tropical registrado que un ciclón tropical se forma en el mes de abril, después de Ana en 2003, una tormenta subtropical en abril de 1992 y una depresión en las temporadas 1912, 1915 y 1973.

Véase también 
 Tormenta tropical Ana (2003)
 Tormenta subtropical Uno (1992)

Referencias

Enlaces externos 

Arlene
Tormentas tropicales
Arlene
Arlene